Tereschkiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tereschkiwka (Nischyn), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn
 Tereschkiwka (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy

Siehe auch:

 Wilna Tereschkiwka